Хабаровска Покрајина дјели се на 17 рејона и 2 градска округа:

Хабаровски крај